Henrique est un prénom et un nom de famille portugais. Il peut désigner :

 Henrique (1966-), Henrique Arlindo Etges, footballeur brésilien ;
 Henrique (1982-), Henrique Da Silva Gomes, footballeur brésilien ;
 Henrique (1983-), Carlos Henrique dos Santos Souza, footballeur brésilien ;
 Henrique (1985-), Henrique Pacheco Lima, footballeur brésilien ;
 Henrique (1986-), Henrique Adriano Buss, footballeur brésilien ;
 Henrique (1994-), Henrique Silva Milagres, footballeur brésilien ;
 Henrique, évêque du royaume Kongo ;
 Adam Henrique, joueur de hockey-sur-glace canadien ;
 Fernando Henrique Cardoso, homme politique brésilien ;
 Fernando Henrique, footballeur brésilien ;
 Henrique Capriles, homme politique vénézuélien ;
 Henrique da Rocha Lima, médecin brésilien ;
 Henrique Galvão,  officier, explorateur-naturaliste et écrivain portugais ;
 Henrique Guimarães, judoka brésilien ;
 Henrique Hilário, footballeur portugais ;
 Henrique Lopes de Mendonça,  poète, dramaturge et officier de marine portugais ;
 Henrique Mecking, joueur d'échecs brésilien ;
 Henrique Meirelles, homme politique brésilien ;
 Henrique Mitchell de Paiva Couceiro, militaire portugais ;
 Henrique Pousão, peintre portugais ;
 Henrique Rosa, homme politique bissaoguinéen ;
 Hugo Henrique Assis do Nascimento, footballeur brésilien ;
 José Henrique, footballeur portugais ;
 
 
 
 Thiago Heleno Henrique Ferreira, footballeur brésilien
 Tiago Henrique Damil Gomes, footballeur portugais
 William Henrique (1992-), footballeur brésilien

Voir aussi 
 

Homonymie de personnes